

Andata

Ritorno

Tabella riassuntiva

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Calcio nel 2011
Edizioni della UEFA Europa League